Sao Pedro do Sul kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 São Pedro do Sul (ort), Rio Grande do Sul,

Portugal 

 São Pedro do Sul (kommunhuvudort), Viseu, 
 São Pedro do Sul (kommun i Portugal, Viseu, lat 40,80, long -8,09), 
 São Pedro do Sul (freguesia), Viseu, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar